Il sistema di scrittura tamil (தமிழ் அரிச்சுவடி "tamiḻ ariccuvaṭi") è un sistema di scrittura sillabico, usato per la lingua tamil e altre lingue come il badaga, l'irula, e il paniya. Con l'uso di diacritici per rappresentare consonanti aspirate e sonore non rappresentate nella scrittura di base, è anche usato per scrivere il saurashtra e il sanscrito.

Come altre scritture indiane, si pensa si sia evoluta dalla scrittura brahmi. La scrittura usate nelle iscrizioni è comunemente conosciuta come tamil-brahmi o scrittura tamili e differisce in molti modi dallo standard di scrittura brahmi dei tempi dell'imperatore maurya Aśoka.

Descrizione 
La scrittura tamil ha 12 vocali, (உயிரெழுத்து uyireḻuttu "lettere dell'anima") 18 consonanti (மெய்யெழுத்த meyyeḻuttu "lettere di corpo") e un  l'āytam ஃ (ஆய்தம்) che nella grammatica tamil non è classificato né come una vocale né come una consonante (அலியெழுத்து aliyeḻuttu "la lettera ermafrodita"), sebbene sia considerata spesso come facente parte dell'insieme delle vocali (உயிரெழுத்துக்கள் uyireḻuttukkaḷ "classe delle vocali").

La scrittura completa prevede 31 lettere nella loro forma indipendente e 216 lettere combinate che rappresentano un totale di 247 combinazioni (உயிர்மெய்யெழுத்து uyirmeyyeḻuttu) di una consonante e una vocale, una consonante muta, o una vocale solitaria. La scrittura tamil si scrive da sinistra verso destra.

Consonanti

Vocali

Tabella di composizione delle lettere tamil 
La seguente lista di vocali (uyir o vita) in orizzontale e le consonanti (mei or body) lungo il fianco, la cui combinazionie danno le lettere composte tamil.

Numerali e simboli

Numerali 
Oltre ai numerali classici (0-9), il tamil ha i simboli per i numeri 10, 100 e 1000. Simboli per il giorno, il mese, l'anno, per debito, credito e per le rupie.

Simboli

Voci correlate 

 Lingua tamil
 Vatteluttu
 Grantha

Collegamenti esterni 
 

Alfabeti
Tamil
Lingua tamil